Chaerophyllum biebersteinii är en flockblommig växtart som beskrevs av Mariano Lagasca y Segura och Robert Sweet. Chaerophyllum biebersteinii ingår i släktet rotkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Rotkörvlar
biebersteinii